Dieter Kurrat – calciatore tedesco, centrocampista
 Hans-Jürgen Kurrat – ex calciatore tedesco, attaccante
 Klaus-Dieter Kurrat – ex velocista tedesco orientale